Бузмаков — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Бузмакова.
 Бузмаков, Валентин Игоревич (род. 1985) — российский гандболист, левый полусредний ГК «Пермские Медведи» и сборной России.
 Бузмаков, Владимир Петрович (род. 1963) — советский литовский футболист.
 Бузмаков, Сергей Валентинович (род. 1964) — российский прозаик, публицист, журналист.

Бузмакова 
 Бузмакова, Екатерина Ивановна (род. 1982) — российская дзюдоистка-паралимпиец.